Nogometni klub Celje – słoweński klub piłkarski grający w pierwszej lidze, mający siedzibę w mieście Celje, leżącym w regionie Styria.

Historia 
Klub został założony w 1919 roku jako SK Celje. Po zakończeniu II wojny światowej, w 1946 roku zmieniono nazwę na NK Kladivar (w języku słoweńskim jest to ekspresjonistyczne wyrażenie huty). W 1964 roku zespół osiągnął największy sukces za czasów istnienia Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, gdy awansował do tamtejszej drugiej ligi, w której spędził dwa sezony.

W 1992 roku po uzyskaniu niepodległości przez Słowenię klub zmienił nazwę na NK Publikum Celje. W 1993 roku awansował do finału Pucharu Słowenii, jednak przegrał w nim z Olimpiją Lublana 1:2. W 1995 roku ponownie wystąpił w finale tych rozgrywek i tym razem uległ po dwumeczu NK Mura (1:1, 0:1). W sezonie 2002/2003 Publikum walczył o mistrzostwo kraju, jednak ostatecznie zajął 2. miejsce za NK Maribor. Natomiast w finale krajowego pucharu przegrał z Olimpiją (1:1, 2:2). W 2005 roku po raz pierwszy zdobył Puchar Słowenii, dzięki zwycięstwu 1:0 z ND Gorica. Natomiast w 2006 roku przegrał w jego finale z FC Koper po serii rzutów karnych. Swojej obecnej nazwy NK MIK CM Celje klub używa od 2007 roku. W sezonie 2014/2015 wywalczył wicemistrzostwo ustępując tylko NK Maribor i w eliminacjach Ligi Europy UEFA zmierzy się ze Śląskiem Wrocław.

Stadion 
Swoje domowe spotkania NK MIK CM Celje rozgrywa na stadionie Stadion Z’dežele. Został otwarty 12 września 2003 i posiadał wówczas jedną trybunę na 3 600 widzów. W kolejnych dwóch latach obiekt rozbudowano dobudowując kolejne dwie trybuny. Od 2008 roku stadion może pomieścić 13 400 widzów. Posiada podgrzewaną murawę i sztuczne oświetlenie, a swoje mecze rozgrywa na nim także reprezentacja Słowenii. Przed otwarciem Stadionu Z’dežele klub rozgrywał swoje spotkania na obiekcie Skalna klet, a jeszcze wcześniej zespół występował na stadionie Glazija.

Sukcesy 
 Prva Liga:
mistrzostwo (1): 2020
 wicemistrzostwo (2): 2003, 2015

 Puchar Słowenii:
 zwycięstwo (1): 2005
 finał (9): 1993, 1995, 2003, 2006, 2012, 2013, 2015, 2016, 2021

Historia wyników w lidze i pucharach

Obecny skład 
 Stan na 6 lutego 2021

Piłkarze na wypożyczeniu

Europejskie puchary

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

 
Celje
Sport w Celje
Kluby piłkarskie założone w 1919